Błękitna zaraza – dwudziesty piąty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1999 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2001 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Thorgal z rodziną opuścił Arachnopolis, by poszukiwać nowych stron, w których mógłby zamieszczać z dala od ludzkiego okrucieństwa oraz gniewu bogów. Jolanowi tym trudniej było opuszczać rajską wyspę, ponieważ jego przyjaciel - Darek, pierwsza miłość - Lehla oraz najwierniejsi psi towarzysz - Muff, zdecydowali się na niej pozostać. Podczas przeprawy przez mokradła, Thorgala z rodziną napadła rasa karłów Myrmów. Jolana ugryzł na łodzi z martwym żeglarzem szczur, który stał się zarazem przyczyną nadchodzących nieszczęść. Książę Zarkaj, władca jednej z bogatych prowincji, przeszkodził karlim piratom dokonać rabunku, zabierając rodzinę wikinga do swojego jesiennego pałacu. Od samego początku ubiegał się o względy Aaricii i wielce nierad był z wykrycia na jej skórze znamion błękitnej zarazy. Nakazał przepędzić Thorgala, jego żonę, Jolana i Louve ze swoich włości i umieścić ich w labiryncie. Dotknięty podobną chorobą Mandor, były medyk królewski, opowiedział Thorgalowi o epidemii nieuleczalnej zarazy pustoszącej południowe tereny. Wspomniał także, iż legenda głosi o mędrcu Armenosie, potrafiącym pokonać każdą istniejącą chorobę. Rodzinie wikinga zostało zaledwie kilka dni życia, czyli ile średnio wystarczy chorobie na wykończenie innych zesłańców księcia Zarkaja do labiryntu mieszczącego się w rozpadlinie. Codzienne ćwiczenia strzeleckie ludzi z dworu uśmierzało ostatecznie ból skazańców na Skale Wyzwolenia. Thorgal podjął się wyprawy do ośnieżonej góry po lek od Armenosa. Chyłkiem unikając śmierci na moczarach, został uratowany przez Myrmów będących pod wodzą Zajkara - bliźniaczego brata Zarkaja. Dowiedział się także o przeszłości swego wybawiciela i planie uniknięcia dynastycznych sporów przez jego ojca, kiedy jednego dziedzica tronu postanowiono pozostawić na pastwę losu na mokradłach. Zajkar wynagrodził bohaterstwo Thorgala, obiecując swoje towarzystwo w wyprawie na górę o ośnieżonym szczycie. Po dotarciu na miejsce obaj zauważają dzięki Kadirowi - uczniowi Armenosa - iż jego mentor został porwany do pałacu księcia Zarkaja. Wykorzystują tedy wynalazki mędrca, aby na skonstruowanych skrzydłach dotrzeć prosto do prowincji. Zajkar przekonał Zarkaja o potrzebie współpracy przy ratowaniu zarażonych błękitną zarazą poddanych. Gest ten bowiem świadczyć miał o człowieczej godności dotychczas egoistycznego dziedzica tronu. Dzięki pomocy sprowadzonego Armenosa Thorgal był w stanie wyzwolić swoją rodzinę oraz innych skazańców spod ciężaru zarazy. Bracia bliźniacy zaś zdecydowali połączyć siły w panowaniu królestwem swojego ojca.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Recenzja w Gildii Komiksu

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a